Grand Prix Francji 1999 (oryg. Mobil 1 Grand Prix de France) – 85. Grand Prix Francji, 49 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako siódma w sezonie 1999 po raz dziewiąty na torze Circuit de Nevers Magny-Cours. W odbywającym się 27 czerwca 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Heinz-Harald Frentzen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Francja
1999
1999 we Francji